Steffen Hagen (Kristiansand, 1986. március 8. –) norvég válogatott labdarúgó, az Odd hátvédje és csapatkapitánya.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Hagen a norvégiai Kristiansand városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Vigør akadémiájánál kezdte.

2004-ben mutatkozott be a Mandalskameratene felnőtt csapatában. 2006 januárjában az első osztályban szereplő Odd csapatához szerződött. Először a Vålerenga elleni mérkőzésen lépett pályára. 2007-ben a klub csapatkapitányává választották. 2015. július 2-án, a moldáv Sheriff Tiraspol ellen 3–0-ra megnyert Európa-liga-selejtezőn debütált és egyben megszerezte első nemzetközi gólját is. A klubbal kötött szerződését utoljára 2021 novemberében hosszabbította meg, amely így már a 2022-es szezon végéig szól.

A válogatottban 
Hagen az U18-as, az U19-es és az U21-es korosztályokban is képviselte Norvégiát.

2012-ben debütált a norvég válogatottban. Először a 2012. január 18-ai, Thaiföld elleni barátságos mérkőzésen lépett pályára. A következő, 2012. január 21-ei, Dél-Korea elleni mérkőzésen az 57. percben Vegar Eggen Hedenstadot váltva debütált.

Statisztikák 
2023. március 12. szerint

Sikerei, díjai 
Aalesund
 Adeccoligaen
 Feljutó (1): 2008

 Norvég Kupa
 Döntős (1): 2014

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1986-ban született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Mandalskameratene labdarúgói
Az Odds BK labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek